Funes oder Funès ist der Familienname von

 Isabelle de Funès (* 1944), französische Schauspielerin und Sängerin
 José Gabriel Funes SJ (* 1963), argentinischer Jesuit und Astronom
 Louis de Funès (1914–1983), französischer Schauspieler
 Mauricio Funes (* 1959), salvadorianischer Journalist
 Olivier de Funès (* 1949), französischer Schauspieler und Pilot
 Rogelio Funes Mori (* 1991), argentinischer Fußballspieler
 Sancho de Funes († 1146), Benediktinermönch und Bischof des Bistums Calahorra

Ort:
 Funes ist der italienische Name der Gemeinde Villnöß in Südtirol
 Funes (Navarra), Gemeinde (Municipio) in Navarra, Spanien
 Funes (Nariño), Municipio im Departamento Nariño, Kolumbien